Zemola – torrente affluente della Bormida di Millesimo che interessa le province di Cuneo e di Savona
 Val Zemola – valle alpina delle Dolomiti Friulane, Prealpi Carniche
 Via Zemola – via di origini medievali a Ferrara